Гаврилковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Гаврилковское сельское поселение — входит в Вичугский район Ивановской области
 Гаврилковское сельское поселение — входит в Мантуровский район Костромской области